

Miejscowości i ich części w Polsce 
Wg TERYT jest ich 13, w tym 11 podstawowych
 Sieraków – miasto
 Sieraków – część wsi Zgórzyńskie w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Wąwolnica
 Sieraków – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Szprotawa
 Sieraków – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Kutno
 Sieraków – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Dobczyce
 Sieraków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Sieraków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Izabelin
 Sieraków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Radzymin
 Sieraków – część wsi Rozwozin w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Żuromin 
 Sieraków – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Harasiuki
 Sieraków – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Przyrów
 Sieraków – osada leśna woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Przyrów
 Sieraków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Daleszyce

Inne 
 Sieraków – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim
 Sieraków – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945–1954, siedzibą władz gminy był Sieraków
 Sieraków – dawna gromada w powiecie lublinieckim
 Sieraków – dawna gromada w powiecie międzychodzkim

Zobacz też 
 Sieraków Śląski, Nadleśnictwo Sieraków
 obszar ochrony ścisłej Sieraków w Kampinoskim Parku Narodowym
 Nowy Sieraków, Sierakowice, Sierakowo, Sierakówek, Sierakówka, Sierakówko